Pertti Ilmari Nieminen, né le  à Hämeenlinna en Finlande et mort le  à Turku dans le même pays, est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évoluait en position d'ailier.

Biographie

Carrière 
En 1985, il est élu au temple de la renommée du hockey finlandais et devient le  numéro 32.

Carrière en club

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1952-1953 || HPK || SM-sarja
|| 6 || 7 || 1 || 8 || 0 || || || || ||
|-
| 1953-1954 || HPK || SM-sarja
|| 9 || 10 || 2 || 12 || 4 || || || || ||
|-
| 1954-1955 || HPK || SM-sarja
|| 8 || 8 || 2 || 10 || 2 || || || || ||
|-
| 1955-1956 || HPK || SM-sarja
|| 8 || 7 || 5 || 12 || 9 || || || || ||
|-
| 1956-1957 || HPK || SM-sarja
|| 8 || 9 || 2 || 11 || 6 || || || || ||
|-
| 1957-1958 || HPK || SM-sarja
|| 8 || 12 || 4 || 16 || 10 || || || || ||
|-
| 1958-1959 || TPS || SM-sarja
|| 18 || 16 || 9 || 25 || 12 || || || || ||
|-
| 1959-1960 || TPS || SM-sarja
|| 17 || 13 || 4 || 17 || 12 || || || || ||
|-
| 1960-1961 || TPS || SM-sarja
|| 18 || 13 || 7 || 20 || 12 || || || || ||
|-
| 1961-1962 || TPS || SM-sarja
|| 18 || 12 || 4 || 16 || 8 || || || || ||
|-
| 1962-1963 || TPS || Suomen sarja
|| - || - || - || - || - || || || || ||
|-
| 1963-1964 || TPS || SM-sarja
|| 18 || 10 || 5 || 15 || 20 || || || || ||
|-
| 1964-1965 || TPS || SM-sarja
|| 18 || 10 || 6 || 16 || 23 || || || || ||
|-
| 1965-1966 || TPS || SM-sarja
|| 17 || 3 || 2 || 5 || 26 || || || || ||
|-
| 1966-1967 || TPS || SM-sarja
|| 20 || 2 || 2 || 4 || 12 || || || || ||
|-
| 1967-1968 || TPS || SM-sarja
|| 20 || 3 || 2 || 5 || 21 || || || || ||

Notes et références 

Naissance en décembre 1936
Naissance à Hämeenlinna
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1960
Attaquant de hockey sur glace
Décès en novembre 2016
Décès à Turku
Décès à 79 ans